

События 
 Консулы Флавий Аэций (III раз) и Квинт Аврелий Симмах.
 Уничтожение буддийских кумирен в Тоба-Вэй.

Родились 
 Калогер Сицилийский, святой Римско-католической церкви.

Скончались 
 Корнелий из Имолы, епископ Имолы.
 Мак Каиртинн мак Коэлбот, предположительно, король Лейнстера.
 Прокл (архиепископ Константинопольский).
 Рустик Клермонтский, святой епископ Клермонтский.
 Саломон I (король Арморики).

См. также